Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han empleado el nombre USS Quincy, en honor a la ciudad Quincy  del estado de Massachusetts.
 , carguero alemán capturado en 1917, vendido en 1922.
 , crucero pesado hundido en la batalla de la isla de Savo, en 1942.
 , crucero pesado que entró en servicio en 1943, tras el hundimiento de su predecesor.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos